Elsevier kan henvise til flere emner:
 Elzevir – en nederlandsk bogtrykker- og forlæggerfamilie, også stavet Elsevier
 Elsevier (forlag) – et nederlandsk forlag, opkaldt efter (men i øvrigt uden forbindelse til) familien, og som i 1992 fusionerede med forlaget Reed til
 Reed Elsevier – en forlagsgruppe, hvis videnskabelige tidsskrifter i dag udgives under Elsevier-navnet